Prietologías (2018, Oaxaca de Juárez y Ciudad de México; México) es un proyecto antirracista localizado en Oaxaca de Juárez y la Ciudad de México con miras a toda la República Mexicana.

Fundación 
Fue creado por Lenny López Círigo y cofundado junto a Daniel Encarnación Enguilo desde la perspectiva de un comunicador y un abogado en el año 2018 y formalizado en 2019. Prietologías lanzó la primera temporada de su pódcast el 21 de mayo de 2021 con el propósito de educar, entretener, visibilizar y abrir los ojos hacia el racismo en México, pero sobre todo, promover la categoría política “prieto” y luchar contra el antirracismo. 

Prietologías tuvo su primera aparición mediática en el artículo de la Agencia Presentes titulada Polémica y violencia por el Zapata gay: ¿Quién salió ganando?, fechado al 12 de diciembre de 2019, donde Lenny abordó la controversia de la pintura La revolución del artista Fabián Cháirez presentada en la exposición temporal Emiliano. Zapata después de Zapata en el Museo del Palacio de Bellas Artes. 

El proyecto se ha posicionado como un colectivo joven en el movimiento antirracista en la actualidad. Tiene presencia dentro de redes sociales, especialmente Instagram, Facebook y Twitter; creando contenido relacionado con la lucha antirracista, aspectos LGBT+ y feministas, teniendo acercamientos serios, pero también haciendo uso de ‘memes’ y publicaciones humorísticas para así llegar a público de una manera distinta y hacer crecer su colectivo.

Filosofía y visión  

Prietologías busca cuestionar las estructuras racistas de la sociedad mexicana, señalando la desigualdad y racismo que se vive día con día. El proyecto busca las incongruencias dentro de la narrativa del mestizaje y el nacionalismo.  La cantidad de melanina sí importa. En un país de supuesta “igualdad racial”, de orgullosos “mestizos”, la lectura que se hace de nuestros cuerpos es distinta y entre más prietxs nos va peor. Los fundadores del proyecto consideran este proyecto como un canal de comunicación antirracista que plantea narrativas donde las personas prietas son las protagonistas de sus propias historias. Además, buscan que su visión sea dirigible para todas las personas, También busca reforzar la idea de que no se necesita ser académico para hablar de antirracismo y que la academia no es hoy en día el espacio más vanguardista de creación de conocimientos, y que la experiencia es fundamental para hablar de racismo.

Obra  

Debido al éxito y a querer generar más conciencia del movimiento, Prietologías produce su Pódcast que lleva el mismo nombre que el movimiento. Su primer episodio fue publicado el 21 de mayo de 2021 y desde entonces han grabado 2 temporadas, una de 13 episodios y la otra lleva 3 episodios. 

De todas sus redes sociales han tenido una publicación que les permitió darse a conocer y crecer su audiencia, aunado a exponer a México como un país racista, fue un video más de 30 mil visitas que aborda el racismo directo y sórdido que se experimenta en México. Otro gran momento de exposición fue un video el cual es considerado el video que más producción ha tenido y su repercusión entre la audiencia fue similar al de Instagram, el video trataba de otro influencer conocido como Chumel Torres, a pesar de tener más de un millón de visualizaciones el video fue borrado de Facebook. 

Por otro lado, Prietologías poco a poco ha diversificado su impacto mediante diferentes proyectos y canales; ha sido un participante activo en la organización de protestas sociales como la Marcha por el orgullo LGBT+ en junio de 2022, donde lideraron el primer contingente denominado abiertamente Negro Prieto Antirracista; así como el Huateque Antirracista por protesta de la celebración del 12 de octubre este mismo año. Asimismo, ha estrechado lazos e iniciado colaboraciones con personas y organizaciones antirracistas, así como con instituciones académicas.

Futuro  

El futuro de Prietologías es prometedor, ya que mencionan que:  Soñar ha traído sus frutos.  Al ser pioneros en la lucha antirracista, buscan convertirse en una plataforma digital que forme parte de una nueva industria. Expandirse, sumar fuerzas y convertirse en un semillero de talentos y un núcleo creativo prieto para el impulso de la cultura. Busca ser un impulso, para la creación de nuevos colectivos y generar más expansión en el mensaje.   El Podcast promueve que la definición de prieto es:una persona que no es necesariamente negra o indígena pero que definitivamente no es ni aspira a ser blanca.Ser prieto es por tanto una opción.

Enlaces externos 
Instagram

Twitter

Facebook

Podcast

Referencias 

LGBT
Podcasters
Afroamericanos
Antirracismo